Le congiure e le guerre dei baroni furono movimenti di rivolta dei potentati feudali locali contro l'affermarsi o il consolidarsi di poteri centrali (Impero e monarchie).

 Congiura di Capaccio (1245-46), congiura baronale contro Federico II di Svevia.
 Congiura dei baroni (seconda metà del XV secolo), rivolta contro Ferrante d'Aragona.
 Prima guerra dei baroni (1215-1217), nell'Inghilterra medievale, rivolta contro Giovanni Senzaterra
 Seconda guerra dei baroni (1264-1267), contro il re d'Inghilterra Enrico III